Вертелецкий — фамилия; имеет женскую форму Вертелецкая.
 Вертелецкий, Анатолий Анатольевич (род. 1975) — украинский футболист, полузащитник.
 Вертелецкий, Пётр Михайлович (1923—1945) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 См. также 
 Вертелецкое — село, Воскобойникский сельский совет, Шишацкий район, Полтавская область, Украина.